Dove comincia il sole – album dei Pooh
Dove comincia il sole – singolo del medesimo gruppo
Dove comincia il sole – serie televisiva del 1997